Empregador — ou patrão; aquele que contrata trabalhadores
Patrocínio na Roma Antiga — ou patronato; forma de relacionamento sociedade romana
Patronato — bairro de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil
Patronato (Santa Maria) — bairro de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
Estação Patronato — do Metrô de Santiago, Chile
Club Atlético Patronato — de Paraná, Argentina

Desambiguações de topônimos